Klub Szachowy "Skoczek" Siedlce – powstały w 1988 r. szachowy klub sportowy, mieszczący się w Siedlcach. 

W 2003 r. klub zarejestrowany został w Polskim Związku Szachowym. Zawodnikami KSz Skoczek są przede wszystkim szachiści pochodzący z Siedlec i okolic. 

Klub zaczynał od IV ligi PZSzach, następnie awansował do III ligi. W 2018 roku zdobył Mistrzostwo Województwa Mazowieckiego i awansował do II ligi, w której zdołał się utrzymać po raz pierwszy w historii klubu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Karta klubu w Rejestrze Centralnym PZSzach 

Polskie kluby szachowe